Turri steht für:

 Turri, eine italienische Gemeinde auf Sardinien

Turri ist der Familienname folgender Personen:

 Nicholas de Turri († zwischen 1270 und 1271), englischer Richter
 Pellegrino Turri, italienischer Erfinder